Фрейденталь () — многозначный термин.

Персоналии

 Фрейденталь, Яков (1839—1907) — немецкий философ и педагог.

Топоним

Грузия 
 Фрейденталь — бывшее село в Адигенском районе, ныне в составе пгт Абастумани.

Россия 
 Фрейденталь — бывшее село в Бабаюртовском районе Дагестана.
 Фрейденталь — прежнее название села Суворово в Советском районе Крыма, ныне в составе пгт Советский.

Украина 
 Фрейденталь — прежнее название села Луково Тельмановского района Донецкой области.
 Фрейденталь — до 1945 г. название села Мирное Беляевского района Одесской области.

См. также 
 Фройденталь (значения)